Promised Land puede referirse a:

 Promised Land, álbum de estudio de Elvis Presley publicado en 1975.
 Promised Land, álbum de estudio de la banda Queensrÿche publicado en 1994.